Роберт Артур Мортон Стерн (; род. , Нью-Йорк) — американский архитектор, декан Йельской архитектурной школы, почетный член Американского Института Архитектуры (1984 г.).

Биография 

Роберт Стерн родился ) году в Нью-Йорке, окончил Колумбийский (1960 г.) и Йельский университеты (1965 г.). В 1969 году им было основано собственное архитектурное бюро Robert A.M. Stern Architects (RAMSA).
Роберт Стерн — лауреат премии Президента Нью-Йоркского отделения Американского Института Архитектуры (2001 г.), лауреат архитектурной премии Дрихауса (2011 г.) и премии Винсента Скалли Национального Музея Строительства (2008 г.).

Роберт Стерн — представитель «современного классицизма» (так сам архитектор определяет свой стиль). В основе его философии — серьезный и академический подход к архитектуре. Декан Йельской архитектурной школы методично изучает историческое наследие стран, с которыми он работает.

Принцип Стерна в проектировании жилой недвижимости: максимум площади для жилья, эффективное зонирование, много света и отсутствие лишних деталей.

Архитектурное бюро Robert A.M. Stern Architects 

Robert A.M. Stern Architects (RAMSA) — одна из ведущих архитектурных компаний США, журнал Architectural Record поставил её на 34 позицию рейтинга ТОП-300 ведущих архитектурных бюро.
В общей сложности бюро RAMSA реализовало более 400 проектов, география которых охватывает 25 стран и 110 городов Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Robert A.M. Stern Architects — лидер в проектировании экологически сбалансированных и энергоэффективных зданий, компания является членом Американского совета по зеленому строительству.

Роберт Стерн в России 
Летом 2013 г. Robert A.M. Stern Architects и девелоперская корпорация «Баркли» заявили о старте реализации первого проекта RAMSA в России — Barkli Residence. Бюро разработало архитектурную концепцию жилого комплекса в стиле неоклассицизма, основанную на параллелях между Москвой и Нью-Йорком.
Роберт Стерн так описал идею проекта Barkli Residence:

В первой половине XX века оба города переосмысливали себя как крупнейшие столицы мира. Москва и Нью-Йорк восторженно восприняли романтику высотных зданий, объединивших традиционные мотивы с новыми возможностями каркасного строительства. Ярусное завершение фасадов Barkli Residence, симметрия окон, использование отступов и декоративных элементов берут своё начало из архитектуры жилых зданий Нью-Йорка 30-х годов и одновременно перекликаются с «московским ампиром» 40-50 годов XX века, что позволит новому комплексу органично вписаться в облик российской столицы.
Сдача проекта в эксплуатацию состоялась в 3 квартале 2017 года. Комплекс состоит из двух башен - West и East — в семнадцать и восемнадцать этажей соответственно и вмещает сто пятьдесят четыре квартиры. Площадь жилых помещений составляет более шестнадцати тысяч квадратных метров.

Некоторые проекты Robert A.M. Stern Architects 

15 Central Park West. 
Улица Central Park West — одна из самых известных и важных улиц Нью-Йорка, которая опоясывает главное зелёное пространство Манхэттена — Центральный парк. Central Park West является символом этого престижного нью-йоркского района. Архитектурный критик The New York Times отметил, что жилой комплекс 15 Central Park West стилистически «перекликается» со многими известными зданиями Central Park West, построенными в стиле арт-деко.

Комплекс 15 Central Park West спроектирован с учётом стилистики его окружения. 19-этажное здание вписалось в почти 3-х километровый ряд жилых домов, обрамляющих Центральный парк. 15 Central Park West полностью облицован известняком, дополняя образ старых небоскребов из светлого камня и контрастируя с темными силуэтами современных зданий, расположенных в районе площади Коламбус-сёркл.

Tour Carpe Diem. 
Небоскреб Carpe Diem — важный шаг в развитии общественно-делового района Дефанс, в первую очередь в направлении создания урбанистической среды, дружественной для пешеходов и основанной на принципах экологически ответственной архитектуры и дизайна. Здание площадью 45 тыс. м² соединяет приподнятую пешеходную площадь-платформу, которая является продолжением оси Елисейских полей, с городской застройкой коммуны Курбевуа.
Каждый из 30 этажей небоскреба занимают порядка 1300 м² офисных пространств, спроектированных таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение. На вершине Tour Carpe Diem находятся переговорные комнаты и 80-местный обеденный зал, обрамленные зелёным садом.
Здание Tour Carpe Diem значительно превосходит требования Франции к строительству на основе принципов экологической ответственности.

George W. Bush Presidential Center. 
Президентский центр им. Джорджа У. Буша включает в себя президентскую библиотеку, музей и Институт Джорджа У. Буша — все они расположены в одном здании, построенном в максимальном соответствии с принципами «зеленого строительства». Экологичный ландшафтный дизайн Центра основан на использовании местной флоры Техаса и разработан по проекту компании Michael Van Valkenburgh Associates. Здание получило сертификат LEED наивысшей, платиновой категории.

Награды 
 1993: Награда "Золотая тарелка" Американской академии достижений 
 2006: Премия Эдмунда Н. Бэкона 
 2008: Премия Винсента Скалли 
 2010: Премия "Лев" Совета исторических достопримечательностей 
 2011: Архитектурная премия Driehaus
 2019: Премия Louis Auchincloss

Интересные факты 
 Роберт Стерн, по его собственному признанию, не использует компьютер, предпочитая бумажные версии электронных писем. Ответы на них Роберт Стерн также пишет ручкой на бумаге, а помощники переводят письма в электронный вид.
 Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев приобрел у бывшего председателя Citigroup Сэнфорда Вейла пентхаус в жилом комплексе 15 Central Park West за 88 млн долларов для своей дочери Екатерины.
Он был автором, соавтором и редактором многочисленных книг об архитектуре, в том числе пяти томов об истории архитектуры Нью-Йорка, каждая из которых посвящена определенному периоду.
 В 1986 году он был ведущим документального сериала из восьми эпизодов «Гордость места: воплощение американской мечты», который транслировался на канале PBS. В сериале участвовали Питер Айзенман, , Филип Джонсон, Фрэнк Гери и другие известные архитекторы.

Библиография 
Некоторые книги, у которых автором или соавтором является Роберт Стерн:
 New Directions in American Architecture (1969)
 George Howe: Toward a Modern American Architecture (1975)
 New York 1900: Metropolitan Architecture and Urbanism 1890–1915 (1983)
 Pride of Place: Building the American Dream (1986)
 New York 1930: Architecture and Urbanism Between the Two World Wars (1987)
 Modern Classicism (1988)
 New York 1960: Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial (1997)
 New York 1880: Architecture and Urbanism in the Gilded Age (1999)
 New York 2000: Architecture and Urbanism Between the Bicentennial and the Millennium (2006)
 The Philip Johnson Tapes: Interviews by Robert A.M. Stern (2008)
 Paradise Planned: The Garden Suburb and the Modern City (2013)
 Pedagogy and Place: 100 Years of Architecture Education at Yale (2016)
 The New Residential Colleges at Yale: A Conversation Across Time (2018)

Личная жизнь 
В 1966 году он женился на фотографе , их брак закончился разводом в 1977 году. Их единственный сын Николас С. Г. Стерн управляет фирмой по строительству и планированию бутиков Stern Projects.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт архитектурного бюро Роберта Стерна
 Страница, посвящённая Роберту Стерну, на архитектурном портале www.archi.ru
 Фотография резиденции по проекту Р. Стерна в Далласе, штат Техас
 Резиденция Highgrove
 10 Rittenhouse Square
 
 Роберт Стерн на сайте КиноПоиск

Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы архитектуры
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы архитектуры
Архитекторы США
Архитекторы небоскрёбов
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы-постмодернисты
Архитекторы Парижа
Архитекторы Нью-Йорка
Почётные доктора Университета Майами